Konfederacja sandomierska (1606)
 Konfederacja sandomierska (1704)